Henryk Baranowski (1920−2011) −  bibliograf polski, twórca m.in. Bibliografii Kopernikowskiej
 Henryk Baranowski (1932−2005) − malarz polski, marynista
 Henryk Baranowski (1934−2013) − polityk, p.o. wojewody olsztyńskiego w 1990
 Henryk Baranowski (1943−2013) −  polski reżyser teatralny, scenarzysta, aktor
 Henryk Baranowski (ur. 1966) − od 2015 do 2016 podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa